Feel the Fire – album di Jermaine Jackson del 1977
 Feel the Fire – album di Reba McEntire del 1980
 Feel the Fire – album degli Overkill del 1985
 Feel the Fire – singolo dei Victory del 1987